«Future» () — это песня американской автора-исполнительницы Мадонны и американского рэпера Quavo с четырнадцатого студийного альбома Мадонны Madame X (2019). Песня была выпущена в качестве второго рекламного сингла с альбома 17 мая 2019 года компанией Interscope Records. Песня была написана Мадонной, Куэйво, Старрой, Клементом Пикардом и Максин Пикард. «Future» продюсировали Мадонна и Дипло. Песня была исполнена на конкурсе Евровидение 2019 вместе с синглом Мадонны 1989 года «Like a Prayer».

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Future на Яндекс. Музыке
 
 «Мадонна, Каво — Будущее» (Аудио) на Spotify
 

Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Дипло
Песни, написанные Мадонной
Песни Мадонны
Песни 2019 года
Страницы с непроверенными переводами
Песни, написанные Дипло
Песни Quavo